«Enrique Molina» - conjunto del nombre propio Enrique y el apellido Molina - puede referirse a:

Personajes 
 Enrique Molina Garmendia (1871-1964), filósofo y educador chileno.
 Enrique Molina (poeta) (1910-1997), poeta argentino.
 Enrique Molina Campos (1930-1994), poeta español (:w:eu).
 Enrique Molina Pico (1938-), militar argentino.
 Enrique Molina (actor) (1944), actor cubano (:w:en).
 Enrique Molina Hernández (1943-2021), actor cubano
 Enrique Molina (atleta) (1968-), atleta español.
 Enrique Molina (ciclista) (s.XX), ciclista olímpico argentino (:w:en).
 Enrique Molina Sobrino, empresario mexicano (:w:en).

Toponimia 
 Liceo Enrique Molina Garmendia (f.1823), institución de educación de Concepción, Chile.
 Teatro Enrique Molina, en Concepción, Chile.

Referencias